

Metrologia 
 Rubbi – erano antiche unità di misura di superficie agraria in uso negli Stati pontifici

Persone 
 Antonio Rubbi – politico italiano
 Emiliano Rubbi – produttore discografico, compositore e sceneggiatore italiano
 Emilio Rubbi – economista e politico italiano, sottosegretario in diversi governi
 Giovanni Antonio Rubbi – religioso e guaritore italiano